Noyant-d'Allier, municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)  
 Noyant-de-Touraine, municipi al departament de l'Indre i Loira (França)  
 Noyant-et-Aconin, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França, França)
 Noyant-la-Gravoyère, municipi al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira, França)  
 Noyant-la-Plaine, municipi al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira, França)  
 Noyant-Villages, municipi francès al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira, França)  
 Cantó de Noyant, antiga divisió administrativa al districte de Saumur (departament de Maine i Loira, França)